

Patronyme 
 Alexandre Litvinenko (1962-2006), ancien agent des services secrets russes empoisonné à Londres.
 Leonid Litvinenko (né en 1949), athlète ukrainien spécialiste du décathlon.

Télévision 

 Litvinenko, une mini-série britannique (2022) narrant l'enquête faisant suite à l'empoisonnement d'Alexandre Litvinenko.

Homonymie de patronyme